Teratophoneus curriei es la única especie conocida del género extinto Teratophoneus (gr. "monstruo asesino") de dinosaurio terópodo tiranosáurido de finales del período Cretácico durante el Campaniense, hace aproximadamente 77 a 76 millones de años, en lo que ahora es Norteamérica.

Descripción 

El holotipo de Teratophoneus consiste de un cráneo fragmentario y partes del esqueleto. Los fósiles fueron originalmente asignados a cuatro individuos, pero probablemente provienen de un único animal subadulto. El espécimen de Teratophoneus no estaba completamente desarrollado,y de acuerdo con la estimación de Carr et al. medía cerca de 6 metros de largo y 667 kilogramos de peso. Sin embargo, esto es probablemente una subestimación. En 2016, Gregory S. Paul dio una estimación de 8 metros y 2,5 toneladas para el tamaño máximo de un adulto. En el mismo año, Molina-Pérez y Larramendi estimaron el tamaño del holotipo en 6,4 metros de largo y 1,15 toneladas de masa corporal. En 2021, según el tamaño del hueso frontal, similar al de Lythronax, Yun moderó el tamaño del subadulto a aproximadamente 6,10 metros de largo y 1 tonelada de masa corporal. En el mismo año, la longitud del único espécimen articulado conocido, UMNH VP 21100, se midió en 7,6 m etros y la longitud máxima adulta de Teratophoneus se estimó en 8,7 metros.

Comparado con el cráneo de Albertosaurus, el de Teratophoneus es aproximadamente veintitrés por ciento más corto en proporción en el área entre el hueso lacrimal de la fenestra ocular y la punta del hocico. El cráneo de Teratophoneus es comparativamente más alto. No es claro sí había una razón específica para esta diferencias, pero la mayor altura puede haberle permitido alojar músculos mandibulares más fuertes, incrementando la fuerza de mordida de Teratophoneus.

Descubrimiento e investigación 
 
Sus restos se encontraron en Utah, Estados Unidos. Es conocido de un cráneo incompleto y elementos del esqueleto postcraneal recuperados de la formación Kaiparowits. Más tarde, se descubrieron más fósiles de la misma formación y se identificaron como miembros de este género.  La datación radiométrica de argón-argón indica que la Formación Kaiparowits se depositó hace entre 76,1 y 74,0 millones de años, durante la etapa Campaniense del período Cretácico superior. Esta fecha significa que Teratophoneus vivió en la mitad de esta etapa del Cretácico superior. Teratophoneus fue nombrado por Thomas D. Carr, Thomas E. Williamson, Brooks B. Britt y Ken Stadtman en el año de 2011 y la especie tipo es T. curriei. El nombre científico del género se deriva de los términos griegos teras, "monstruo" y phoneus, "asesino". El nombre de la especie homenajea al paleontólogo canadiense Philip J. Currie.

Se han encontrado varios fósiles de Teratophoneus. Originalmente se describió en base al holotipo BYU 8120. Más recientemente, se le han asignado los especímenes UMNH VP 16690 y UMNP VP 16691. En 2017, se descubrió un nuevo espécimen de Teratophoneus en el Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante y se transportó por aire al Museo de Historia Natural de Utah en Salt Lake City. Posteriormente, en 2021, se describieron fósiles pertenecientes a 4 o 5 individuos en el mismo estudio.

Clasificación 

Loewen et al. (2013) realizaron un análisis filogenético y confirmaron la asignación de Teratophoneus a la subfamilia de terópodos Tyrannosaurinae. Teratophoneus estaba cercanamente relacionado con los grandes tiranosáuridos Tarbosaurus y Tyrannosaurus si bien era más primitivo que estos, pero a su vez era más avanzado que Daspletosaurus. En 2020, al describir el género Thanatotheristes, Voris et al. , 2020 encontró que Teratophoneus estaba en un subclade junto con Dynamoterror y Lythronax. El clado permanece sin nombre.

Filogenia
A continuación se encuentra un cladograma basado en el análisis de Loewen et al. in 2013.

A continuación se encuentra un cladograma basado en el análisis de Voris et al. en 2020.

Paleobiología

Comportamiento de manada

Un lecho óseo de fósiles dela Cantera de Arcoíris y Unicornios en la Formación Kaiparowits del sur de Utah descrito en 2021 atribuido a Teratophoneus sugiere que el género era un cazador social. Los fósiles, que consisten en cuatro o posiblemente cinco animales de entre 4 y 22 años de edad, sugieren un evento de mortalidad masiva, posiblemente causado por inundaciones, o menos probablemente por toxicosis por cianobacterias, incendios o sequías. El hecho de que todos los animales preservados murieran en un corto período de tiempo fortalece aún más el argumento del comportamiento gregario en los tiranosáuridos, con lechos óseos de Teratophoneus, Albertosaurus y Daspletosaurus que muestran que el comportamiento potencial puede haber estado muy extendido entre los tiranosaurios en general.

Paleoecología

Hábitat 

Todos los especímenes de Teratophoneus fueron recuperados en la Formación Kaiparowits en el sur de Utah, en sedimentos que fueron depositados hace unos 75 millones de años. La datación radiométrica por argón-argón indica que la formación Kaiparowits se depositó entre 76.1 a 74.0 millones de años, durante la etapa del Campaniano del período Cretácico Superior. Durante este período, el sitio de Kaiparowits se localizaba cerca de la costa occidental del Mar de Niobrara, un gran mar interno que dividía a Norteamérica en dos masas terrestres, Laramidia al oeste y Appalachia al este. La planicie en la que los dinosaurios vivieron era una antigua planicie de inundación con pantanos de turba rodeados de tierras altas. Esta formación dispone de uno de los mejores y más continuos registros de la vida terrestre del Cretácico en todo el mundo.

Paleofauna 
Teratophoneus compartió su paleoambiente con otros terópodos como los dromeosáuridos, el trodóntido Talos sampsoni, ornitomímidos como Ornithomimus velox, el tiranosáurido Albertosaurus, anquilosáuridos, los hadrosáuridos Parasaurolophus cyrtocristatus y Gryposaurus monumentensis, los ceratopsios Utahceratops gettyi, Nasutoceratops titusi y Kosmoceratops richardsoni y el ovirraptorosaurio Hagryphus giganteus.
Entre la paleofauna presente en la Formación Kaiparowits se incluyen peces condrictios (tiburones y rayas), ranas, salamandras, tortugas, lagartos y crocodilianos. Una cierta variedad de mamíferos primitivos estaba presente incluyendo multituberculados, marsupiales e insectívoros.

Véase también 
 Anexo:Géneros válidos de dinosaurios

Referencias

Enlaces externos 

Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte
Tyrannosauridae